Таде́уш Кондрусе́вич (, , ; род. 3 января 1946) — католический иерарх, служивший в Литве, России и Белоруссии. В последних двух странах он восстанавливал структуры католической церкви во время перестройки и в постсоветский период. Один из немногих католических иерархов, дважды являвшийся архиепископом-митрополитом в двух католических митрополиях, расположенных в соседних странах.

Биография

Семья, образование, начало трудовой деятельности 
Родился 3 января 1946 года в деревне Одельск Гродненского района Гродненской области в Белоруссии в семье этнических поляков. Отец — Игнатий Кондрусевич, родился в 1906 году, умер в 1985 году. Мать — Анна (девичья фамилия Шуста), родилась в 1911 году, умерла в 1999 году. Сестра Мария Буро, родилась в 1949 году, умерла в 1997 году.

Учился на физико-математическом факультете Гродненского педагогического института, из которого ушёл из-за обвинений в регулярном посещении церкви.

В 1970 году окончил с отличием энергомашиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. В 1981 году — с отличием Каунасскую духовную семинарию.

В 1985 году получил степень лиценциата богословия. В 1988 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора богословия.

В 1970—1976 годах работал инженером на Вильнюсском заводе шлифовальных станков в Вильнюсе в Литве. В составе группы инженеров изобрёл специальный высокоскоростной шлифовальный станок для Волжского автозавода.

Карьера в католической церкви 
31 мая 1981 года был рукоположен во священники.

 1981—1986 гг. — викарий в храме Святой Терезы в Вильнюсе и в .
 1986—1987 гг. — викарий прихода Божией Матери Кармелитской (г. Друскининкай, Литва).
 1987—1988 гг. — викарий прихода Святого Духа (Вильнюс).
 С 13 февраля 1988 г. — настоятель приходов Божией Матери Ангельской и св. Франциска Ксаверия (г. Гродно).
 25 июля 1989 г. папой Иоанном Павлом II назначен титулярным епископом Гиппон-Диаритским (10 мая 1989 — 11 февраля 2002) и апостольским администратором Минской епархии.
 13 апреля 1991 г. назначен архиепископом, апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России (с 1999 г. — для католиков латинского обряда севера Европейской части России).
 1994—1999 гг. — член Конгрегации восточных церквей (Ватикан).
 С 1995 г. — член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.
 1996—2001 гг. — член Папского Совета по вопросу пасторства службы здравоохранения (Ватикан).
 С 2 марта 1999 по 2005 год — председатель Конференции католических епископов Российской Федерации.
 11 февраля 2002 г., когда апостольская администратура была возведена в ранг полномасштабной архиепархии с названием «архиепархия Матери Божией (с центром) в Москве» — () — назначен её ординарием, архиепископом-митрополитом.
 2004—2015 гг. — член Папского совета «Справедливость и мир».
 21 сентября 2007 года переведён на кафедру Минска-Могилёва. Его преемником на московской кафедре стал ректор санкт-петербургской католической семинарии Паоло Пецци. Кондрусевич свой перевод прокомментировал так: «Я солдат Церкви, поэтому куда меня пошлют, туда и пойду. Я не хочу быть тормозом в отношениях наших церквей».
 В 2011—2012 годах исполнял обязанности апостольского администратора Пинского диоцеза

 3 июня 2015 года избран Председателем Конференции католических епископов Белоруссии.

 3 января 2021 года, в день своего семидесятипятилетнего юбилея, ушел в отставку.
По состоянию на 2021 год является членом Конгрегации по делам духовенства и Особого совета по делам Европы генерального секретариата Синода епископов.

Позиция в связи с ситуацией после президентских выборов в 2020 году и запрет въезда в Белоруссию 

В августе 2020 года, после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, не поздравил Александра Лукашенко с победой, призвал власть и протестующих сесть за стол переговоров, призвал стороны конфликта остановить насилие, а вскоре фактически обвинил власти страны в «пролитой крови, тысячах задержанных и жестоко избитых мирных жителей» 

31 августа 2020 года при попытке въезда в Белоруссию из Польши ему был запрещён въезд в страну без объяснения причин. Отказ во въезде (незаконный, с учётом наличия у Кондрусевича белорусского гражданства) в СМИ связали с позицией Кондрусевича по президентским выборам и массовым протестам против их результатов. 1 сентября Александр Лукашенко пояснил, что Кондрусевич оказался в списке невъездных Союзного государства России и Белоруссии, так как занимался мошенничеством (скрыл наличие гражданства других государств), деятельностью против белорусского государства и его властей, а также получил некое задание в Варшаве. 15 сентября 2020 года Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси заявил, что его паспорт признан недействительным из-за проверки на принадлежность к белорусскому гражданству, однако самого гражданства он лишен не был. 2 ноября 2020 года Александр Лукашенко заявил, что Тадеуш Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

18 декабря в Белоруссию прибыл Апостольский нунций в Великобритании Клаудио Гуджеротти. С собой он привёз послание, адресованное президенту Александру Лукашенко, в котором была изложена просьба, связанная с Кондрусевичем. Вскоре стало известно, что президент поручил найти выход из ситуации. 22 декабря в Апостольскую нунциатуру в Белоруссии поступила информация об отсутствии препятствий для возвращения архиепископа на территорию страны, а 24 декабря он вернулся в Белоруссию.

Награды 
 Почётный конвентуальный капеллан Большого креста Мальтийского ордена — Cappellano Gran Croce Conventuale «ad honorem» (2009 год)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»
 «Doctoratus in Sacra Teologia, honoris causa», St. Mary’s Seminary and University, Baltimore (USA), 2.03.1993.
 «Doctor of Humane Letters, honoris causa», Catholic University of America, Washington (USA), 8.03.1993.
 Почётная медаль имени святого брата Альберта (Варшава, Польша, 2008 год) — за пастырскую, благотворительную и экуменическую деятельность
 Золотая медаль Ассоциации «Вспульнота польска» (Польша, 2009 год)
 Медаль «Почётный гражданин Одельска» (Беларусь, 2015)
Почётный доктор Люблинского католического университета (Польша)
Медаль «Заслуженный миротворец» (Беларусь, 2017 год)
Почётный знак «Гонар і годнасць» (Беларусь, 2021 год) — за заслуги в возрождении шляхетских и дворянских традиций

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Catholic.By
 Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz Archbishop of Minsk-Mohilev
 Биография на сайте gcatholic.org
 Биография на сайте 24news.ru
 Герб Его Высокопреосвященства Архиепископа Митрополита Тадеуша Кондрусевича
 Тадеуш Кондрусевич: Костелу агитация запрещена каноническим правом
 

Католические епископы Белоруссии
Выпускники Каунасской семинарии
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Почётные доктора Католического университета Америки